

Patronyme
 Bernard Barillot (1949-), peintre français
 Bruno Barrillot (1940-2017), lanceur d'alerte français
 François Barrillot (1818-1874), chansonnier français
 Jacques François Barrillot (1709-1750), imprimeur suisse
 Léon Barillot (1844-1929), peintre français